Lobnica je lahko:

potok v Sloveniji:
 Lobnica, pritok Drave s Pohorja
 Lobnica, pritok Kokre
naselje v Sloveniji:
 Lobnica, občina Ruše